MacGill ist der Familienname folgender Personen:

 Elsie MacGill (1905–1980), kanadische Flugzeugingenieurin
 Moyna MacGill (1895–1975), irische Schauspielerin
 Patrick MacGill (1889–1963), irischer Journalist, Dichter und Schriftsteller

Siehe auch:
 McGill